Seegrenze steht für:
 Blaue Grenze, allgemein eine politische Grenze im Wasser
 Internationale Seegrenze, speziell die Abgrenzung des marinen Hoheitsgebiets